Franz Lichtenauer  ist der Name folgender Personen:

* Franz Lichtenauer (Schauspieler) (1886–1955), deutscher Schauspieler
 Franz Lichtenauer (Politiker) (1900–1987), niederländischer Politiker, MdEP